Julie Bernard est un nom notamment porté par :
 Julie Bernard (1980-), actrice belge ;
 Julie Bernard (1990-), auteure-illustratrice française.